Чемпионат Греции по футболу 2019/2020 годов — 84-й чемпионат Греции по футболу. Чемпионский титул защищал ПАОК.

Регламент 
Сезон знаменует собой переход на двухраундовый порядок проведения чемпионата, когда по завершении регулярного сезона шесть лучших команд будут играть друг с другом для определения чемпиона. Точно так же оставшиеся 8 команд будут играть друг с другом, чтобы определить команды, покидающие лигу.

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 14 клубов из 10 городов (4 клуба представляют Афины): 12 лучших команд предыдущего сезона, победитель плей-офф предыдущего сезона и одна команда из второго дивизиона (Волос).

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Official website 

2019/2020
Греция
Спорт в Греции в 2019 году
Спорт в Греции в 2020 году
Греция 1